Tělovýchovná jednota Sokol Kouty je moravský fotbalový klub z obce Kouty, hrající od sezóny 2017/18 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1959.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kouty.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1959
TJ Sokol
Sportovní kluby v okrese Třebíč
Fotbal v okrese Třebíč